Plaats in Indonesië
 Teluk (Pemayung), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang Hari in de provincie Jambi
 Teluk (Karangawen), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Teluk (Secanggang), een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra
 Teluk (Amanuban Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Teluk (Kuala Kampar), een plaats in het bestuurlijke gebied Pelalawan in de provincie Riau
 Teluk (Lingga Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Lingga in de provincie Riouwarchipel
 Teluk (Lais), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Teluk (Purwokerto Selatan)